Evidenční číslo je obecně číslo, pod kterým je něco evidováno. Jako ustálený termín se toto sousloví používá například v těchto významech:  

 evidenční číslo domu, obdoba čísla popisného u dočasných a rekreačních budov
 evidenční číslo sbírkového předmětu v muzejnictví
 evidenční číslo vozidla, označení vozidla v rámci vnitropodnikové nebo obdobné evidence, v systému městské nebo integrované dopravy atd. (anglicky fleet number, číslo v rámci flotily), v České republice a dalších zemích používané zejména u vozidel městské hromadné dopravy (u tramvají a trolejbusů jako jedinečné označení, u autobusů souběžně se státní poznávací značkou, u vozů metra souběžně se systémem značení železničních vozidel)
 aktuální slovenský termín pro státní poznávací značku vozidla
 evidenční číslo mostu, dle české technické normy identifikátor silničního mostu nebo jiného objektu na pozemní komunikaci